ФК Динамо Брест је белоруски фудбалски тим, из Бреста. Тренутно се такмичи у Премијер лиги Белорусије.

Историја 
Клуб је основан 1960. године. У својој историји неколико пута је мењао имена, а данашње име узима 2012. године. Утакмице игра на стадиону ГОСК Бретски у Бресту.

Имена клуба кроз историју 
 1960: онован као Спартак Брест
 1972: мења име у Буг Брест
 1976: мења име у Динамо Брест
 2012: мења име у Брест
 2013:враћа име Динамо

Успеси клуба 
 Премијер лига Белорусије
 Победник (1):2019.
 Куп Белорусије
 Победник (3):2007, 2017, 2018. 
 Суперкуп Белорусије
 Победник (2):2018 ,2019.

Динамо Брест у лигашким и куп такмичењима

Совјетски Савез 

 1 Испала због смањења другог нивоа од 10 зона (150 клубова) у 1962 у једну групу од 18 клубова у 1963
 2 Пласирао се у финалну рунду као најбоља белоруска екипа у СССР. На крају тим је изборио промоцију.
 3 Напредовали су у полуфиналну рунду на турниру за промоцију (за једно место) као један од најбољих 8 тимова који нису из Русије, Украјине, Казакстана и из централне Азије Совјетског Савеза.
 4Као најбоље пласирани тим из Белорусије пласирао се у плај оф против белоруског тима из другог нивоа.
 5Испао из класе Б мења статус из 3. и 4. ниво у 1970, и прва два нивоа су у реорганизована у са мање екипа.
 6 године 1973. после нерешеног резултата извођени су пенали. Победник је добијао 1 поен, а губитник 0.

Белорусија

ФК Динамо Брест у европским такмичењима

Види још 
 Премијер лига Белорусије

Спољашње везе 
 Званични сајт клуба
 Динамо на УЕФА страницама

Д